Сан Хосе де Мендоза има више значења:

 Сан Хосе де Мендоза (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Мендоза (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику